Possum Kingdom (Toadies), een single uit 1994 van de Toadies

Locaties in Amerika 
Palo Pinto County (Texas):
Possum Kingdom (waterbekken) (ook: Possum Kingdom Lake), een spaarbekken
Possum Kingdom State Park, een beschermd gebied aan de oever van het meer
Possum Kingdom Airport, een burgerluchthaven
Kentucky:
Possum Kingdom (Kentucky), een gemeentevrije plaats